Goat River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Goat River, Ontario, vattendrag, 
 Goat River (biflöde till Kootenay River), vattendrag i British Columbia, 
 Goat River (biflöde till Fraserfloden), vattendrag i British Columbia,